Borci (Jajce, BiH), naseljeno mjesto u općini Jajce, BiH
 Borci (Jezero, BiH), naseljeno mjesto u općini Jezero, BiH
 Borci (Konjic, BiH), naseljeno mjesto u općini Konjic, BiH